HIS:

 HIS (гурт)
 HIS (підприємство)